Владимир Иванович Масалов (род. 1940, д. Неверово, ) — российский дипломат, поэт. 

Секретарь союза писателей России, Академик Академии поэзии, председатель литературно-творческого объединения МИД РФ «Отдушина».

В 1960-е годы — чемпион Москвы, Советского Союза, студенческих игр по самбо и дзюдо. В 1963 г. окончил Центральный институт физической культуры. Работал тренером, был вице-президентом Всесоюзной федерации самбо. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо.

Окончил Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Почетный доктор Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова

Работал в Союзе обществ дружбы с народами зарубежных стран, Международном отделе ЦК КПСС, возглавлял Международный отдел оргкомитета «Олимпиада-80»

Находился на посту Генерального консула России в Швеции, работал в Бирме, Бангладеш, Уганде, Великобритании, Японии. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника. Последние 8 лет работал в качестве советника начальника ГлавУпДК, а затем советника руководителя Федерального агентства «Россотрудничество» при МИД России. Находился на должности генерального секретаря РАМС. Член президиума общественного совета ВНЕШТОРГКЛУБА

Владимир Иванович возглавляет литобъединение Министерства иностранных дел России. В него входят пятьдесят поэтов-дипломатов, в том числе Евгений Примаков и Сергей Лавров, которые всемерно способствуют укреплению мира и дружественных связей государств, созданию единого гуманитарного пространства для сотрудничества народов на ниве Милосердия.,

Лауреат Российских и международных премий, в том числе: «Золотое перо Московии» — 2002 г., лауреат премий Союза писателей РФ, премии имени Николая Гумилева, Сергея Есенина, Николая Рубцова, Федора Тютчева, Александра Грибоедова, Александра Суворова, Михаила Лермонтова. В 2008 году победитель конкурса поэтов на фестивале Славянских стран и был удостоен премии «Летящее перо», так же  пресуждена международная премия «Золотая Медаль» им. Л. Н. Толстого. В 2012 был удостоен Премии Лучшая Книга года 2011—2012 за сборник стихом Мой парус.

Награжден Орденом им. Гавриила Державина за плодотворное служение отечественной литературе и творческие достижения. 

С 1999 г. вышли в свет более 30 книг стихов. Стихи были переведены на албанский, польский, чешский, болгарский, шведский, испанский, фарси, таджикский, итальянский, английский и китайский языки.

Ссылки 
 МАСАЛОВ Владимир Иванович
 Владимир Иванович Масалов
 Владимир Масалов: «… И злато променял на седину»
 Владимир Масалов
https://vneshtorgclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=190
https://www.mid.ru/activity/shots/personnel/diplomat_of_2_class
https://vneshtorgclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65%3Amasalov&catid=1%3Alatest-news&Itemid=194

Поэты России
Дипломаты СССР